На́ра Ро́хит (, род. 25 июля 1985 года, Тирупати, Андхра-Прадеш, Индия) — индийский  и , основатель продюсерской компании «».

Биография 
Нара Рохит родился в семье  и Индиры, есть старший брат Гириш. Является племянником лидера партии «»  и двоюродным братом политика .

Нара Рохит обучался в  в Гунтуре, степень бакалавра получил в университете Анны в Ченнаи. Курсы актёрского мастерства он прошёл в .

Карьера

Фильмография

Примечания 

Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии